Szent József, Jézus nevelőapja, nevezik munkás Szent Józsefnek is
 Arimathiai József
 Cafasso Szent József
 Copertinói Szent József
 Kalazanci Szent József, a piarista rend megalapítója
 Panephói Szent József